El Noi del Sucre est un groupe de punk rock espagnol, originaire d'Utrera, dans la province de Séville. Il est formé en 2009 et se considère anarchiste. Le groupe est une continuation de Los Muertos de Cristo.

Biographie 

Le groupe Los Muertos de Cristo, auquel appartenait Lorenzo Morales, chanteur d'El Noi del Sucre, qui avait déjà décidé en 2001 de la création de ce nouveau groupe, publie l'album Bienvenidos al Infierno dans lequel Morales était surnommé El Noi. Au festival BaituRock 2006 de Villarcayo, ils annoncent qu'ils ne se produiraient plus sous ce nom, et effectuent une tournée d'adieu qui se termine le 28 juin 2008 avec un concert à Santiago.

La présentation d'El Noi del Sucre s'effectue au festival Extremúsika, en 2009, organisé à Mérida, jouant les chansons les plus populaires de Los Muertos de Cristo. Pendant la représentation, Lorenzo retire une broderie sur laquelle étaient représenté le roi Juan Carlos I et Francisco Franco qu'il brûle, ce qui engendrera une polémique.

À la fin de l'année 2010, le groupe sort A Mi Manera vol. 1. En 2011, ils jouent de nouvelles chansons dans différentes villes espagnoles, en même temps qu'il prépare ce qui sera A Mi Manera vol. 2. Tout est auto-produit sous leur label, Odisea Records. El Noi del Sucre n'est catalogué sous aucune étiquette musicale, et s'inspire de toutes les sources musicales. En mai-juin 2012, ils sortent  A Mi Manera vol. 1 au Mexique. Il présente également la vidéo " Lights on Bagdad " basée sur l'une de ses dernières compositions musicales. 

Le 21 juin 2013, lors d'un concert aux soirées populaires de Reus (Tarragone), le groupe répète l'action en brûlant deux grandes photos de Franco et du roi Juan Carlos I à la fin de sa performance en signe de protestation. Cet acte mène à nouveau à la polémique et cause de vives protestations. Au mois de décembre 2013, ils sortent A Mi Manera vol. 2, en téléchargement. 

En 2015, le groupe réédite toute sa discographie, des livres Rapsodias libertarias 1, 2 et 3 et des clips dans un pack spécial fêtant leurs 25 ans de carrière. Le  août 2016 sortent A Mi Manera vol. 3 "Utrera Calling" et 4 "Que no calle el cantor" enregistrés en direct le 5 mars 2016 à la salle Palo Palo, de la ville de Marinaleda (Séville). À la fin octobre 2017, le groupe joue à la sala Mon de Madrid. Avant, ils jouaient le 19 août la même année au Festival de punk rock d'Ochánduri.

Membres 
 Lorenzo  Morales - chant
 Rafa Sánchez - chœurs
 Jesus  Mosteiro - guitare électrique, guitare solo
 Ignacio  Gallego - basse, chœurs
 Iván Cueto - batterie, percussions
 Álvaro Moscoso - piano, claviers

Discographie

Notes et références

Liens externes 
 

Groupe espagnol de punk rock
Groupe d'anarcho-punk
Groupe musical des années 2000